14-е Боливарианские игры проходили с 7 по 16 сентября 2001 года в Амбато (Эквадор). В соревнованиях приняло участие около 2000 спортсменов из 6 стран. Церемония открытия Игр была проведена на стадионе «<tkmzdbcnf», открывал Игры министр образования и спорта Эквадора Роберто Хансе в качестве представителя президента Густаво Нобоа.

Виды спорта 
 Академическая гребля
 Альпинизм
 Баскетбол
 Бейсбол
 Билярд
 Бодибилдинг
 Бокс
 Борьба
 Боулинг
 Велоспорт
 Волейбол
 Водные виды спорта
 Гребля на байдарках и каноэ
 Дзюдо
 Карате
 Конный спорт
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Пляжный волейбол
 Ракетбол
 Сёрфинг
 Сквош
 Софтбол
 Спортивная гимнастика
 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Тхэквондо
 Тяжёлая атлетика
 Футбол
 Художественная гимнастика
 Шахматы

Итоги Игр

Ссылки 

2001
Спорт в Амбато
Сентябрь 2001 года